

Toponymes 

 Wiota, une ville du comté de Carroll, en Iowa.
 , une ville dans le comté de Lafayette, Wisconsin.
 , un secteur non constitué en municipalité dans le comté de Lafayette, Wisconsin.

Homonymie de toponyme